
 Победное  — топоним:

Белоруссия 
 Победное — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.
 Победное — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Победное — деревня в Калачинском районе Омской области, упразднена в 1977 г.
Победное — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Победное — село в Скопинском районе Рязанской области.
Победное — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Победное — село в Джанкойском районе.
 Победное — село в Кировском районе, прекратило существование в 1967 году.
 Победное — село в Сакском районе.

См. также 

 Побединское
Переможное